Чемпионат мира по международным шашкам 1981 года прошёл 2-12 августа в Риге (СССР) по круговой системе. В нём приняли участие 10 спортсменок из 5 стран. Чемпионкой мира стала представительница СССР Ольга Левина. Второе и третье место заняли советская спортсменки Ирина Пашкевич и Людмила Сохненко.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин
 Архив журналов «Шашки» 1981 № 10 с.4

Чемпионаты мира по международным шашкам
1981 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Риге
Август 1981 года
Чемпионаты мира в Латвии
Чемпионаты мира в СССР